Die Asociační liga 1931/32 war die achte Spielzeit der höchsten tschechoslowakischen Spielklasse im Fußball der Männer.

Meister wurde Sparta Prag.

Modus 
Die 9 Mannschaften spielten im Verlauf der Saison zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts. Somit bestritt jede Mannschaft 16 Spiele. Die beiden letzten Teams spielten in der Relegation gegen den Abstieg.

Asociační liga 1931/32

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegationsrunde 
Der Achte und Neunte spielten mit dem Dritten und Vierten der zweiten liga um einen Startplatz für die folgende Saison.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

SK Kladno blieb erstklassig, Meteor und Vinohrady blieben zweitklassig.

Torschützenliste

Amateurmeisterschaft 
In der Saison 1931/32 fand neben einer Profi- auch eine Amateurmeisterschaft statt. Tschechoslowakischer Amateurmeister wurde der AFK Kolín, der sich im Endspiel gegen den SK Sparta Košíře durchsetzte.

1. Runde 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
Czechoslovakia 1925–1938 auf rsssf.com
Czechoslovakia – Amateur Championship auf rsssf. com

Einzelnachweise 

1931/32
Fußballsaison 1931/32